Apindji peut désigner :
 les Apindjis, un peuple du Gabon,
 l’apindji, une langue bantoue parlée par ce peuple.